Торлак може бити:
 Торлак (област), област у источној Србији
 Торлак, становник области Торлак
 Торлак (Београд), насеље и брдо у Београду
 Институт Торлак, институт за имунологију и вирусологију
 КК Торлак, кошаркашки клуб из Београда
 ФК Торлак, фудбалски клуб из Београда